|-
| 159501 - || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159502 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159503 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159504 - || || 27 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159505 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159506 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159507 - || || 29 de novembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 159508 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159509 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159510 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159511 - || || 30 de desembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 159512 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159513 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159514 - || || 3 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159515 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159516 - || || 22 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159517 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159518 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159519 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159520 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159521 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159522 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159523 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159524 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159525 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159526 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159527 - || || 25 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159528 - || || 31 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159529 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159530 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159531 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159532 - || || 21 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159533 - || || 25 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159534 - || || 16 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159535 - || || 25 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159536 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159537 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159538 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159539 - || || 5 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159540 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159541 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159542 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159543 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 159544 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159545 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159546 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159547 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159548 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159549 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159550 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159551 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159552 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159553 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159554 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159555 - || || 27 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159556 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159557 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159558 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159559 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159560 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159561 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159562 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159563 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159564 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159565 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159566 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159567 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159568 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159569 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159570 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 159571 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159572 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159573 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159574 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159575 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159576 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159577 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159578 - || || 12 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159579 - || || 13 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 159580 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159581 - || 2001 WO || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159582 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159583 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159584 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159585 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159586 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159587 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159588 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159589 - || || 13 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159590 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159591 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159592 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159593 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159594 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159595 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159596 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159597 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159598 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159599 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159600 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9